Otvoreni skup (astronomija)
Otvoreni skup (matematika), otvoren skup